nome abbreviato della (Federcorrieri)
nome abbreviato della Federconsorzi
FEDIT o anche FEDIT Roma (poi Tevere): società calcistica di Roma.